ФК «Болонья» в сезоні 1935—1936 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Кубок Італії

Товариські матчі 
 01-09-1935, Верона — Болонья — 2-3
 07-09-1935, Болонья — Сегеді (Угорщина) — 6-0
 15-09-1935, Болонья — Мілан — 2-1
 27-10-1935, Стразбур (Франція) — Болонья — 5-5
 31-05-1936, Реджана — Болонья — 1-3
 07-06-1936, Болонья — Лугано (Швейцарія) — 7-1
 14-06-1936, Болонья — Фіорентіна — 3-1

Посилання 
 
 

1935–1936
Болонья